L'édition 2018 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 22 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Dominic Inglot et Franko Škugor celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Juan Martín del Potro, du Belge David Goffin et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Maximilian Marterer, Ryan Harrison et Dušan Lajović.

Pendant le tournoi 
Issu des qualifications, Marius Copil () rallie la finale du tournoi en n'ayant perdu qu'un seul set. Il a notamment éliminé la tête de série 2 Alexander Zverev () ainsi que la tête de série 3 Marin Čilić (), finaliste de l'Open d'Australie en début de saison.

Le tenant du titre et  mondial, Roger Federer, se qualifie pour sa quatorzième finale à Bâle, tournoi qu'il a déjà remporté à huit reprises.

Lauréats 
Roger Federer remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Marius Copil. Il s'agit de son  sacre à Bâle, le  de la saison après ceux de Melbourne, Rotterdam et Stuttgart.
 
En double, Dominic Inglot et Franko Škugor décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Alexander et Mischa Zverev. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2018
Sport en Suisse en 2018
Tennis en octobre 2018